Külvet ist der Familienname folgender Personen:

 Ilmar Külvet (1920–2002), estnischer Journalist und Dramatiker
 Valter Külvet (1964–1998), estnischer Sportler